

События 
 На острове Мэн создан Тинвальд — парламент, существующий до сих пор и считающийся одним из старейших в мире.
 С помощью армянских войск и грузинской конницы Варда Фока Младший разбивает Варду Склира. Склир бежал к арабам и был посажен в темницу в Багдаде. Фока удостоился больших почестей и стал одним из ближайших к императору лиц.
 Буиды завоевали владения Хамданидов — Мосул.
 Империя Сун покоряет государство тюрок-шато Бэй-Хань.

Скончались 
 ас-Сирафи, арабский географ и филолог.

Примечания

См. также